Kasparian oder Kasparjan ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Kasparian (* 1986), armenisch-amerikanische Fernsehmoderatorin und Produzentin
 Genrich Moissejewitsch Kasparian, auch Genrich Gasparjan (1910–1995), armenischer Schachspieler
 Hovhannes Bedros XVIII. Kasparian (Johannes Bedros XVIII. Kasparian; 1927–2011), ägyptischer Geistlicher, Patriarch des armenisch-katholischen Patriarchats von Kilikien 
 Juri Dmitrijewitsch Kasparjan, russischer Gitarrist

Siehe auch: 
 Gasparian